«Transmissions» — дебютный студийный альбом американской рок группы Starset, вышедший в 2014 году.
За первую неделю было продано более 5300 копий альбома. Альбом дебютировал на 49 месте в Billboard 200. Помимо Billboard 200 альбом попал и в другие чарты. В категории "Hard Music" альбом дебютировал с 5 места, в "Rock" с 15 места, и в "Digital" с 24 места

Список композиций

Участники записи 
Starset
 Дастин Бейтс — вокал, гитара
Приглашенные музыканты
 Джо Рикард — ударные
 Роб Грейвс — Гитара
 Джош Бейкер — Гитара
 Майлс Макферсон — ударные в "Dark On Me"
 Дэвид Дэвидсон — скрипка
 Дэвид Энджелл — скрипка
 Мониса Энджелл — виола
 Джон Кэтчингс — виолончель
Интерлюдии 
 Логан Мейдер — First Light
 Роб Грейвс — Uprising (Antigravity оутро)
 Пол Траст — Preparing The Transmissions (Telescope оутро)
 Дэйв Стовалл — Ambience (Rise and Fall оутро)
 Алекс Найсфорд — дополнительные интерлюдии
 Крис Флюри — дополнительные интерлюдии 
Продюсирование
 Продюсер — Роб Грейвс
 Сведение — Бен Гросс
 Мастеринг — Маор Аппельбаум
 Звукорежиссёры — Роб Грейвс, Бен Шмитт
 Программирование — Роб Грейвс, Алекс Найсфорд, Крис Флюри, Роб Хоукинс, Джош Бейкер, Джо Рикард

Charts

Примечания 

Альбомы Starset
Альбомы Razor & Tie
Дебютные альбомы 2014 года
Альбомы альтернативного рока